A Temporada de Fórmula 3000 de 1994 foi a décima da história da categoria. Teve como campeão o francês Jean-Christophe Boullion, da DAMS, e o vice foi o também francês Franck Lagorce, da Apomatox.

Equipes e pilotos

Pontuação 
A pontuação para os pilotos era distribuída da seguinte maneira:
 Vencedor: 9
 Segundo colocado: 6
 Terceiro colocado: 4
 Quarto colocado: 3
 Quinto colocado: 2
 Sexto colocado: 1

Classificação 

{|
|

|-
|
{| style="margin-right:0; font-size:85%; text-align:center;" class="wikitable"
|bgcolor="#F2F2F2" align=center colspan=2|'''|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Negrito|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Pole position
|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Itálico
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Volta mais rápida
|-
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|*
|bgcolor="#F2F2F2" align=center|Mais voltas na liderança
|-
|bgcolor="#FDE910" align=center colspan=2|Rookie do ano
|-
|bgcolor="Orange" align=center colspan=2|Rookie
|}
|}

Classificação completaR16=Abandono/classificado por completar mais de 90% da corrida NC=Não classificado  R=AbandonoNS=Não largou NQ=Não se classificou (21)=Classificado/posição no grid vaga 9P'''=Classificado/largou dos boxes

1994